Батше́в — еврейская фамилия.

 Батшев, Владимир Семёнович (род. 1947) — русский писатель, диссидент.
 Батшев, Пьер (Вениамин Михайлович) (1901—1932) — французский актёр.